Kottowitz ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:
 Chotovice u Nového Boru im Okres Česká Lípa
 Kotovice im Okres Plzeň-jih, ehemals zum Landkreis Mies gehörend